Brains and Brawn – cortometraggio del 1912 diretto da Fred Huntley
Brains and Brawn – documentario del 1925 prodotto dalla Sport Pictorials